Suri (mitologia), divinitat etrusca de l'Inframon, assimilat a Apol·lo.
 Dinastia Suri o dels Surs, dinastia afganesa de Delhi i Bengala, d'origen gúrida.
 Suri (ciutat), capital del districte de Birbhum a Bengala Occidental.
 Clan Suri, clan paixtu.
 Suris, municipi francès.
 Suris, ètnia a Etiòpia.